Ennio Battistelli – ex calciatore italiano
 Francesca Battistelli – cantante statunitense
 Giorgio Battistelli – compositore italiano
 Stefano Battistelli – ex nuotatore italiano